Siarczan żelaza(II) – dawniej siarczan żelazawy - FeSO4
 Siarczan żelaza(III) – dawniej siarczan żelazowy - Fe2(SO4)3